Boxholm – città svedese nella contea di Östergötland capoluogo del comune omonimo
 Boxholm – comune svedese nella contea di Östergötland
 Boxholm – comune statunitense situato nello Stato dell'Iowa